Stroud (district), een district in het Engelse graafschap Gloucestershire
 Stroud (Gloucestershire), een plaats in het Engelse graafschap Gloucestershire
 Stroud (Hampshire), een plaats in het Engelse graafschap Hampshire
 Stroud (Oklahoma)